«Комаров» — советский рисованный мультфильм, созданный в 1975 году режиссёром Леонидом Носыревым.

Мультфильм о любопытном мальчишке, который сбежал из детского сада летом на прогулку. Снят по одноимённому рассказу Юрия Нагибина; вторая экранизация, первая была — художественный фильм «Братья Комаровы», снятый в 1961 году на киностудии «Ленфильм». Кинофильм, в отличие от мультфильма, дополнен рассказами этого же автора, построенными в единую сюжетную линию — «Старая черепаха» и «Бешеный бык».

Сюжет 
Лето! На пляже, подставив спины солнышку, лежат малыши из детского сада. Воспитательница пересчитывает ребят и спрашивает: «Дети! Куда опять девался Комаров?» Девочки с косичками: «Нина Пална! А он в песок зарылся!» На вопрос воспитательницы «Комаров! Зачем ты это сделал?» малыш отвечает: «Так интереснее». Он подтянул шорты, на заднем кармане которых было вышито — Комаров. Воспитательница повела детей на площадку и начала упражнения: «Три притопа — топ, топ, топ! Три прихлопа — хлоп, хлоп, хлоп!» Пока все прыгали, Комаров упрыгал в кусты к забору и, отодвинув доску, выбрался наружу.

Мальчик шёл по тропинке через луг, нашёл шишку и лягушку, засунул их в карманы. На лугу он встретил телёнка, привязанного к колышку, и попытался с ним поиграть. Потом он вышел на поляну с одуванчиками и увидел, что солнце опускается в речку. Тут его нашла воспитательница и от радости заплакала. А Комаров сказал: «Нина Пална! Ну чего Вы? Возьмите всё, только не плачьте!». И протянул ей шишку и лягушку. Лягушка тотчас спрыгнула с его руки и была такова. И Комаров столь же радушно протянул воспитательнице оставшуюся шишку.

Съёмочная группа

Видеоиздания 
Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Здравствуй, лето!» («Союзмультфильм»).

Примечания

Ссылки 
 
 «Комаров» на сайте «Энциклопедия отечественного кино» а Н
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)

Мультфильмы 1975 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Носырева
Рисованные мультфильмы СССР 1975 года
Мультфильмы о детях
Фильмы по сценариям Юрия Нагибина